

0~9 
 13 fantômes (Steve Beck, 2001)
 1984 (Michael Anderson, 1956)
 1984 (Michael Radford, 1984 d'après George Orwell)
 2001 : L'Odyssée de l'espace (, Stanley Kubrick, 1968)
 2010 : L'Année du premier contact (Peter Hyams, 1984)
 2012 (Roland Emmerich, 2009)
 2267, ultime croisade (Crusade, série télévisée, 1999)
 28 Jours plus tard (28 Days Later, Danny Boyle, 2003)
 28 Semaines plus tard (28 Weeks Later, Juan Carlos Fresnadillo, 2007)
 , (Troisième planète après le Soleil série télévisée 1996)
 Les 4400 (série télévisée 2004)
 6 Angels (manga Makoto Kobayashi 2002)
 7 Seeds (manga Yumi Tamura, 2001)

A 
 À l'aube du sixième jour (Roger Spottiswoode, 2000)
 Abyss (James Cameron, 1989)
 Æon Flux (de Karyn Kusama 2005 d'après la série animée Æon Flux)
 Aelita (Iakov Protazanov, 1924)
 Ange exterminateur, l' (El ángel exterminador, Luis Buñuel, 1962)
 L'Âge de cristal (Logan's Run, 1976) de Michael Anderson
 A.I. Intelligence artificielle (Artificial Intelligence: A.I., Steven Spielberg d'après un projet de Stanley Kubrick, 2001)
 AIKa R-16: Virgin Mission (manga Katsuhiko Nishijima, 2007)
 Alana ou le futur imparfait (The girl from tomorrow), série télévisée australienne
 Alien - Le huitième passager (Alien Ridley Scott, 1979), Aliens, le retour (James Cameron, 1986), Alien 3 (David Fincher, 1992),  (Jean-Pierre Jeunet, 1997)
 Aliens versus Predator
 Alien Arsenal (tv 1999 de David DeCoteau)
 Alien Agent 2007 de Jesse Johnson avec Mark Dacascos
 Alien Abduction (tv 2005, Eric Forsberg)
 Alien Express, (tv 2005 de Turi Meyer)
 Alien Siege, (tv 2005 de Robert Stadd)
 Alien Raiders (Ben Rock, 2008)
 Alien Nation (de Rockne S. O'Bannon 1996)
 Alien Trespass (R. W. Goodwin 2009)
 Alien Intruder 1993 de Ricardo Jacques Gale
 Akira (Katsuhiro Ōtomo, d'après son manga)
 Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution (Jean-Luc Godard, 1965)
 Albator, le corsaire de l'espace (Uchû kaizoku Captain Harlock, série télévisée anime, Rintarō, 1978)
 The Amazing Spider-Man (Marc Webb, 2012)
 Angel (1999)
 Animatrix (anime 2003)
 Android Apocalypse (Paul Ziller, 2006 tv)
 Andromeda (de Gene Roddenberry 2000)
 Apocalypse 2024 (A Boy and his Dog) (L.Q. Jones, 1975 d'après Harlan Ellison)
 Apocalypse Zero (manga Takayuki Yamaguchi 1994, 1996 anime)
 Appleseed (sortie vidéo uniquement) (anime de Kazuyoshi Katayoma, d'après un manga de Masamune Shirow)
 Appleseed (anime de Shinji Aramaki, d'après un manga de Masamune Shirow)
 Arac Attack, les monstres à huit pattes (Eight Legged Freaks, Ellory Elkayem, 2002)
 Armageddon (Michael Bay, 1998)
 Armée des douze singes, l' (The twelve Monkeys, Terry Gilliam, 1997), d'après La Jetée de Chris Marker (1963)
 L'Âge de glace (film d'animation 2002)
 The Arrival (David Twohy 1997)
 Assault on Dome 4 1997 de Gilbert Po avec Bruce Campbell
 Asteroid (avec Michael Biehn 1997)
 Astro, le petit robot (Tetsuwan Atomu)
 Astro Boy
 Atomic Betty (série animée 2004)
 Atlantide, l'empire perdu (animation, Gary Trousdale, Kirk Wise)
 L'Attaque des tomates tueuses (film de John De Bello 1978)
 Au cœur du temps (The Time Tunnel, série télévisée, 1966)
 Au-delà du réel (The Outer Limits) (série tv 1963 à 2002)
 Les Autres (The Others) (Alejandro Amenábar, 2001)
 Avalon (Mamoru Oshii, 2001)
 Avatar (James Cameron)
 Aventure intérieure, l' (Innerspace, Joe Dante, 1987)
 Aventuriers de la , Les (1985)
 Avengers (Joss Whedon, 2012)
[Retour au sommaire du haut de page]

B 
 Babylon 5 (série télévisée 1993))
 Banner of the Stars (2 séries animées et 1 OAV, 2000-2005)
 Bataille des planètes, la (Battle of the Planets, G Force, série télévisée animée, David E. Hanson, 1978)
 Batman et Batman : Le Défi de Tim Burton, Batman Forever et Batman et Robin de Joel Schumacher, Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises de Christopher Nolan
 Battlefield Earth - Terre champ de bataille (Roger Christian)
 Battlestar Galactica (série télévisée)
 Battleship (Peter Berg, 2012)
 Battle for Terra (animation d'Aristomenis Tsirbas 2009)
 Barb Wire (Barb Wire basé sur le Dark Horse comic)
 Belphégor ou le Fantôme du Louvre (série télévisée 1965)
 Beyond Westworld (série télévisée 1980) de Michael Crichton (Mondwest (Westworld))
 Bienvenue à Gattaca (Gattaca, Andrew Niccol, 1997)
 Big Guy (anime Frank Miller 1996)
 Bioman (Chôdenshi Baioman, série télévisée de Nagafumi Hori, 1984)
 Blade Runner (Ridley Scott, 1982 d'après Philip K. Dick))
 Blake's 7, de Terry Nation.
 BLAME! (manga de Tsutomu Nihei)
 Blob, the (Irvin S. Yeaworth Jr., 1958)
 Bomber X (Ekkusu bonbâ, feuilleton télévisé avec marionnettes, Gō Nagai, 1980)
 Body Snatchers, l'invasion continue (Abel Ferrara, 1993)
 Bots, les (émission télévisée pour enfants)
 The Book of Eli (Albert et Allen Hughes, 2010 d'après Gary Whitta)
 Brazil (Terry Gilliam, 1985)
 Buck Rogers au  siècle (Buck Rogers in the 25th Century, série télévisée)
 Les Aventures de Buckaroo Banzaï à travers la  dimension (The Adventures of Buckaroo Banzai Across the  Dimension, W.D. Richter, 1984)

[Retour au sommaire du haut de page]

C 

 Caprica (série télévisée américaine, créée par Remi Aubuchon, David Eick et Ronald D. Moore, 2010 Syfy)
 Capitaine Flam (série animée japonaise, également appelée « Captain Future » à l'étranger, 1980)
 La Caravane de l'étrange (Carnivàle, série télévisée, 2003)
 The Cell (Tarsem Singh, 2000)
 Cerberus (John Terlesky, 2005 direct dvd)
 Charlie Jade (série en 1 saison réalisée par Robert Wertheimer et Chris Roland en 2005)
 le Château dans le ciel (Laputa, Tenkû no shiro Rapyuta, Hayao Miyazaki, 1986)
 Casshern, (Kazuaki Kiriya, 2004)
 Les Chroniques de Riddick, 2004 (David Twohy)
 Les Chroniques du mystère (série télévisée) 2001
 Chroniques martiennes (The Martian Chronicles)
 Chromosome 3 (The Brood David Cronenberg, 1979)
 Le Choc des mondes (When Worlds Collide, 1951, Rudolph Maté)
 Cinquième Élément (le) (Luc Besson, 1997)
 Cité des enfants perdus, la (Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro, 1995)
 CJ7 (Stephen Chow, 2008)
 Clones (Surrogates) (Jonathan Mostow 2009)
 Clone 2008 avec Jonathan Pryce
 Cloverfield (Matt Reeves, 2008)
 Cobra (Cobra Space Adventure, série d'animation, 1982)
 Code Lyoko (série d'animation)
 Code Quantum (Quantum Leap série de Donald P. Bellisario 1989)
 Commando spatial - La Fantastique Aventure du vaisseau Orion (Raumpatrouille - Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion, série télévisée, 1966)
 Comment fabriquer un monstre (How to Make a Monster) (tv George Huang)
 Contact (Robert Zemeckis, 1997)
 Cosmos 1999 (Space: 1999, série télévisée, Sylvia Anderson, Gerry Anderson, 1973-1976)
 Countdown (Robert Altman, 1968 film adapté du livre The Pilgrim Project de Hank Searls)
 Course à la mort de l'an 2000, la (Death Race 2000, Paul Bartel, 1976)
 Course à la mort (Death Race Paul W. S. Anderson 2008)
 Cowboy Bebop (série manga de Shinichiro Watanabe)
 Crest of the Stars (série animée, 1999)
 Critters (1986) de Stephen Herek
 Croisières sidérales (1941] de André Zwobada
 Cube (Vincenzo Natali, 1997)
 Cube² : Hypercube (2002)
 Cube Zero (2004)
 Le Cobaye (1992), Le Cobaye 2 (1996)
 Cowboys et Envahisseurs (2011)
 Cypher (Vincenzo Natali, 2002)
[retour au sommaire du haut de page]

D 
 Dan et Danny (Dirty Pair) (manga Haruka Takachiho & Yoshikazu Yasuhiko 1989)
 Danger, planète inconnue (Robert Parrish, 1969)
 Daredevil (Mark Steven Johnson, 2003)
 Dark Angel (James Cameron, 2000)
 Dark City (Alex Proyas, 1998)
 Dark Skies (Scott Charles Stewart, 2013)
 Dark Skies : L'Impossible Vérité (avec Eric Close, 1996)
 Dark Star (John Carpenter, 1974)
 Dark World (Franklyn, Gerald McMorrow, 2008)
 D.A.R.Y.L. (Simon Wincer, 1985)
 Day Break (série tv de Rob S. Bowman)
 Déjà vu (Tony Scott)
 Deep Impact (Mimi Leder, 1998)
 Dead Leaves  (mangas 2004)
 Delicatessen (Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro, 1990)
 Demolition Man (Marco Brambilla, 1993)
 Dinotopia (2002, téléfilm  et série )
 Doctor Who (série 1963 et 2005)
 Dominion Tank Police (Masamune Shirow & Kōichi Mashimo 1985)
 Doom, (Andrzej Bartkowiak, 2005 adaptation du jeu)
 Doomsday (Neil Marshall)
 Dracula 3000
 Dreamcatcher : L'Attrape-rêves (Lawrence Kasdan, 2003 adaptation du livre de Stephen King)
 Dreamland (film, 2007)
 District 9 (Neill Blomkamp, 2009 cout métrage Alive in Joburg)
 Dune (David Lynch, 1984)
 Dune (mini-série) (John Harrison, série , 2000)
 Dune: Les Enfants de Dune (mini-série) (série , 2003)
[Retour au sommaire du haut de page]

E 
 Earthstorm (Terry Cunningham, 2006 tv)
 Earth 2 (série télévisée, 1994)
 Electric Dragon 80.000 V (Sogo Ishii, 2001)
 Éclosion (They Nest, Ellory Elkayem 2000)
 Eden Log (de Franck Vestiel, 2007)
 Empire de la terreur, L' (Tales of Terror de Roger Corman)
 Enemy (Wolfgang Petersen, 1985)
 Ewoks : La Bataille d'Endor (téléfilm)
 Enfants de la pluie, Les (dessin animé de Philippe Leclerc, d'après un roman de Serge Brussolo, 2003)
 Envahisseurs, les (The Invaders, série télévisée, 1967)
 Envahisseurs de la planète rouge, les (Invaders from Mars, William Cameron Menzies, 1953)
 Equilibrium (Kurt Wimmer, 2003)
 Eraserhead (David Lynch, 1977)
 Ergo Proxy (manga de Shukō Murase 2006)
 Escaflowne - Une fille sur Gaïa (2000)
 Et l'homme créa la femme (The Stepford Wives, Frank Oz, 2004)
 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry, 2004)
 L'Étrange Histoire de Benjamin Button (David Fincher, 2008)
 Eureka (série télévisée, Andrew Cosby et Jaime Paglia, 2006)
 Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà (Paul W. S. Anderson, 1997)
 Eyeborgs (Richard Clabaugh, 2009)
 E.T. l'extra-terrestre (Steven Spielberg, 1982)
 eXistenZ (David Cronenberg, 1997)
 Explorers (Joe Dante, 1985)
[Retour au sommaire du haut de page]

F 
 Fahrenheit 451, François Truffaut, 1966
 FAQ: Frequently Asked Questions, Carlos Atanes, 2004
 Farscape, (série télévisée, Rockne S. O'Bannon, 1999-2003)
 Far Cry (Uwe Boll, 2008)
 Festin nu, le (Naked Lunch, David Cronenberg, 1991)
 Les Fils de l'homme (Children of Men) (Alfonso Cuarón 2006 histoire de Phyllis Dorothy James)
 Final Fantasy : les Créatures de l'esprit (Final Fantasy: The Spirits Within, film en images de synthèse, Hironobu Sakaguchi, 2001)
 Firefly (série télévisée, 2002)
 First Wave série télévisée, (1998)
 Flash (The Flash, série télévisée, 1990)
 Flash Gordon (Mike Hodges, 1980)
 Flatland (Ladd Ehlinger Jr., animation 3D 2009)
 Le Fléau, d'après le roman de Stephen King
 Fortress (Stuart Gordon, 1993)
 Forever Young (Steve Miner, 1993)
 The Fountain (Darren Aronofsky, 2006 inspiré par Isaac Asimov & Charles Sheffield)
 
 Fringe (série télévisée, 2008)
 Freejack, (Geoff Murphy, 1992)
 Fréquence interdite, (Frequency) (Gregory Hoblit, 2000)
 Futurama (série télévisée animée, J. Stewart Burns, 2003)
 Prenez garde au seigneur des robots ! (Futurama: Bender's Game, Dwayne Carey-Hill, 2008)
 Le Monstre au milliard de tentacules (The Beast with a Billion Backs, 2008)
 Future War 1997 d'Anthony Doublin avec Daniel Bernhardt
[Retour au sommaire du haut de page]

G 
 Galactica (Battlestar Galactica, série télévisée, 1978)
 Galactica 1980 (Galactica 1980, série télévisée, 1980)
 Galaxie de la terreur, la (Galaxy of Terror, Bruce D. Clark, 1981)
 Galaxy Express 999 (Ginga tetsudô Three-Nine, Rintarō)
 Galaxy Quest (Dean Parisot, 1999)
 Génération Proteus (Demon Seed, Donald Cammell, 1977)
 Ghost in the Shell (anime de Mamoru Oshii d'après le manga de Masamune Shirow, 1995)
 Ghosts of Mars (film de John Carpenter, 2001)
 Ghost Whisperer (série télévisée 2005)
 G.I. Joe : Le Réveil du Cobra (film) (Stephen Sommers, 2009)
 Godzilla (Gojira, film d'Ishirō Honda, 1954) ; Godzilla: Final Wars (2004)
 Goldorak (Grendizer, Yûfô robo Gurendaizâ, série télévisée anime, 1975, d'après le manga de Gō Nagai)
 Guerre des mondes, la (The War of the Worlds, film de Byron Haskin, d'après le roman de H. G. Wells, 1953)
 Guerre des mondes, la (War of the Worlds, film de Steven Spielberg, 2005)
 Gundam SEED (Kidô senshi Gandamu, manga voir série des Gundam 1979-2009)
 Gunnm (Battle Angel Alita manga 1995)
  (manga 2002)
[Retour au sommaire du haut de page]

H 
 H2G2 : le guide du voyageur galactique (Garth Jennings, 2005 inspiré du livre de Douglas Adams)
 Haunted (2002)
 Harrison Bergeron, (Bruce Pittman, 1995)
 Harsh Realm (série télévisée, 1999)
 Heavy Metal (dessin animé de Gerald Potterton, 1981)
 Heavy Metal 2000 (dessin animé de Michael Coldewey, Michel Lemire, 2000)
 Hellboy''' (Guillermo Del Toro, 2004)
 Hellboy II : Les Légions d'or maudites (2008)
 Heroes (série télévisée, 2006)
 Hex : La Malédiction (série télévisée, 2004, production stoppée en 2005)
 Hidden (Jack Sholder 1987)
 Highlander (Russell Mulcahy 1982, 1991, Andy Morahan 1994, Douglas Aarniokoski 2000)
 Homme de l'Atlantide, l' (The Man from Atlantis, série télévisée, 1977)
 L'Homme bicentenaire (Chris Columbus, 1999 adaptation du novel d'Isaac Asimov)
 Homme invisible, l' (The Invisible Man, James Whale, 1933, d'après le roman de H. G. Wells)
 L'Homme invisible (The Invisible Man, série télévisée, 1958 et 1975)
 Homme qui valait trois milliards, l' (The Six Million Dollar Man, série télévisée de Richard Irving avec Lee Majors, 1967)
 Hollow Man (Paul Verhoeven, 2000)
 Hulk (film d'Ang Lee, 2003)
 L'Incroyable Hulk (Louis Leterrier, 2008)
 Hunger Games (Gary Ross, 2012)
[Retour au sommaire du haut de page]

 I 
 Inception (2010)
 Ice Spiders (tv, Tibor Takács, 2007)
 Idiocracy (Mike Judge, 2006)
 Independence Day (Roland Emmerich, 1996)
 Il était une fois... l'Espace (série animée de Albert Barillé 1982)
 Impostor (Gary Fleder, 2002 d'après le novel de Philip K. Dick)
 Immortel, ad vitam (Enki Bilal, 2004 d'après la BD)
 Incassable (Unbreakable, M. Night Shyamalan, 2000 film basé sur les super-héros)
 Inframan (Jung-Gwok chiu-yan, Shan Hua, 1975)
 The Inhabited Island (Fyodor Bondarchuk, 2008-2009)
 Intrusion (The Astronaut's Wife) 1996 de Rand Ravich avec Johnny Depp
 Invasion des profanateurs de sépulture, l' (Invasion of the Body Snatchers, Don Siegel 1956, Philip Kaufman 1978)
 Invasion (film)
 Invasion (série télévisée)
 Invasion des soucoupes volantes, l' (Starship Invasions, Ed Hunt, 1977)
 Invasion Los Angeles (They Live, John Carpenter, 1988)
 Invasion planète Terre (Earth: Final Conflict, série télévisée de Majel Barrett sur l'idée de Gene Roddenberry, 1997)
 Invasion of the Pod People, (Justin Jones, direct dvd 2007)
 L'invasion vient de Mars (Invaders from Mars, Tobe Hooper 1986)
 Invader Zim (série d'animation de Jhonen Vasquez)
 Iron Man (Jon Favreau, 2008)
 Iron Man 2 (Jon Favreau, 2010)
 Inseminoid (Norman J. Warren 1981)
 The Island (Michael Bay)
 It's All About Love (Thomas Vinterberg, 2003)
 It Conquered the World (Roger Corman, 1956)
[Retour au sommaire du haut de page]

 J 
 Jason X (James Isaac, 2002)
 Jayce et les Conquérants de la lumière (série télévisée animée réalisée par Bruno Bianchi et Bernard Deyriès, 1985)
 Jetée, La (moyen métrage, Chris Marker, 1963)
 Je t'aime, je t'aime (Alain Resnais, 1968)
 Je suis une légende (1954) & Je suis une légende, I Am Omega (2007) ("I am Legend" du roman de Richard Matheson)
 Le Jour où la Terre s'arrêta (The Day the Earth Stood Still, Robert Wise, 1951)
 Le Jour où la Terre s'arrêta (Scott Derrickson, 2008 d'après Edmund H. North)
 Johnny Mnemonic (Robert Longo 1995)
 Le Jour d'après Judge Dredd (Danny Cannon, 1995, d'après le comics de John Wagner et Carlos Ezquerra)
 Jurassic Park (Steven Spielberg, 1993, 1997)
 Justice League: The New Frontier (anime 2008)
 Jumper (de Doug Liman, inspiré du livre de Steven Gould)
[Retour au sommaire du haut de page]

 K 
 K-PAX - L'homme qui vient de loin (Iain Softley, 2001)
 King Kong (Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, 1933)
 King Kong (Peter Jackson, 2005)
 Kinvig (série télévisée 1981)
 Koi... Mil Gaya (Rakesh Roshan, Bollywood sf 2003)
 Kyle XY (série télévisée 2006)
[Retour au sommaire du haut de page]

 L 
 Ligue des gentlemen extraordinaires, la (The League of Extraordinary Gentlemen Stephen Norrington, d'après le comics d'Alan Moore et Kevin O'Neill, 2003)
 Level Five (Chris Marker, 1997)
 Lifeforce (Tobe Hooper, 1985)
 The Lone Gunmen : Au cœur du complot (série 2001)
 Loïs et Clark (Lois & Clark: The New Adventures of Superman, série télévisée, 1993)
 Los Angeles 2013 (Escape from L.A, John Carpenter, 1996, suite de New York 1997)
 Lost in Space (film de Stephen Hopkins, 1998)
 The Land That Time Forgot (C. Thomas Howell, 2009, de Edgar Rice Burroughs
  (Harry Ralston, 2002)
 The Lost Room (série télévisée 2006)
 The Lost Skeleton of Cadavra (Larry Blamire, 2004)
 Lost : Les Disparus (série télévisée 2004)
 Love Story 2050 (Harry Baweja Bollywood film sf 2007-2008)
[Retour au sommaire du haut de page]

 M 
 Machine à explorer le temps, la (The Time Machine, George Pal, 1960 & Simon Wells, La Machine à explorer le temps)
 Macross (Chôjikû yôsai Macross, feuilletons télévisés anime scénarisée par Shōji Kawamori, 1982)
 Mad Max (George Miller, 1979, 1981, 1985)
 La Maison du futur disney channel original movie (1999)
 Manimal (série télévisée, 1983)
 Man with the Screaming Brain (Bruce Campbell, 2005 puis adaptation en Dark Horse Comics)
 Maneater (series) The Man from Earth (2007 Richard Schenkman d'après le livre de Jerome Bixby)
 Mars Attacks! (Tim Burton, 1996)
 Masters of Science Fiction (série télévisée 2007)
 Matrix, La Matrice, (The Matrix, les Wachowski, 1999,  2003,  2003)
 Maudite soit la guerre (Alfred Machin,1914)
 Maximum Overdrive (Stephen King, 1986)
 Max Hell Frog Warrior 2002 de Donald G. Jackson
 Mega Snake 2007 tv de Tibor Takács
 Men in Black (Barry Sonnenfeld, 1997, 2002, 2012)
 Mercenaires de l'espace, les (Battle beyond the Stars, Jimmy T. Murakami, 1980)
 Métal hurlant (Gerald Potterton, 1981)
 Meteor (Ronald Neame 1979)
 Metropolis (Fritz Lang, 1927)
 Metropolis (Metoroporisu, anime de Rintarō, 2001)
 Metropia (animation, Tarik Saleh, 2009)
 Mimic (Guillermo Del Toro, 1997)
 Minority Report (Steven Spielberg, 2002)
 Miracle sur la 8e rue, (Matthew Robbins 1987)
 Mission to Mars (Brian De Palma, 2000)
 Missions (Julien Lacombe, 2017)
 Mondes engloutis, les (série télévisée, dessin animé de Michel Gauthier, 1985)
 Mon martien favori (série télévisée 1963)
 Mondwest (Westworld, Michael Crichton, 1973)
 La Montagne sacrée (, Alejandro Jodorowsky, 1973)
 La Montagne ensorcelée (Andy Fickman)
 Le monstre (Val Guest, 1955)
 Le Monstre aux yeux verts (Romano Ferrara, 1961)
 le Monstre magnétique (Curt Siodmak, 1953)
 Monstres contre aliens (animation 2009
 Les Monstres de l'espace (Roy Ward Baker, 1967)
 Monstres et Cie (Pete Docter, 2001)
 Moon (Duncan Jones 2009)
 La Mouche noire (The Fly, Kurt Neumann, 1958)
 La Mouche  (The Fly, David Cronenberg, 1986)
 La Mutante 1995 de Roger Donaldson
 Mutant Chronicles (Simon Hunter 2009 inspiré de Mutant Chronicles)
 Le Mystère Andromède (The Andromeda strain, Robert Wise, 1971)
 Mystérieuses Cités d'or, les (Taiyô no ko Esteban, série télévisée animée franco-japonaise, Edouard David, Bernard Deyriès, Kenichi Maruyama et Kenichi Murakami, 1982)
 Mysterious Ways : Les Chemins de l'étrange (série, 2000)
[Retour au sommaire du haut de page]

 N 
 Nausicaä de la vallée du vent (anime de Hayao Miyazaki, d'après son manga)
 New Rose Hotel (Abel Ferrara, 1998)
 New York 1997 (Escape from New York, John Carpenter, 1981)
 New York ne répond plus (The Ultimate Warrior, Robert Clouse, 1975)
 Next (Lee Tamahori, 2007 d'après Philip K. Dick)Nirvana (Gabriele Salvatores, 1997)
 Noires sont les galaxies (feuilleton télévisé, Daniel Moosmann, 1981)
 Not of This Earth (Roger Corman), 1957
 Le Vampire de l'espace (Not of This Earth) (Jim Wynorski), 1988
[Retour au sommaire du haut de page]

 O 
 The Objective (2008 de Daniel Myrick)
 Orange mécanique (A Clockwork Orange, Stanley Kubrick, 1971)
 Origine (Keiichi Sugiyama, 2006)
 Outland… loin de la terre (Outland, Peter Hyams, 1981)
 Outlander : Le Dernier Viking (Outlander, Howard McCain, 2008)
[Retour au sommaire du haut de page]

 P 
 Painkiller Jane (2007 avec Kristanna Loken)
 Pandorum (Christian Alvart produit par Paul W. S. Anderson, 2009)
 Passé Virtuel (1999, The Thirteenth floor) de Josef Rusnak
 Patlabor, Patlabor : Le film (1989), WXIII: Patlabor 3 (2001) (anime)
 Paycheck (John Woo, 2004 d'après Philip K. Dick))
 Perdus dans l'espace (Lost in Space, série télévisée, 1965 et film, Stephen Hopkins, 1998)
 Peut-être (Cédric Klapisch, 1999)
 Phénomènes (The Happening M. Night Shyamalan 2008))
 Plan 9 from Outer Space (Ed Wood, 1959)
 Planet outlaws (Sherman S. Krellberg, 1953)
 Planète hurlante Planète interdite (Forbidden Planet, Fred M. Wilcox, 1956)
 Planète rouge (Red Planet, Antony Hoffman, 2000)
 Planète au trésor, un nouvel univers, la (Treasure Planet, Animation Ron Clements, John Musker, 2002)
 Planète des singes, la (plusieurs adaptations du roman de Pierre Boulle)
 Planète sauvage, la (René Laloux, 1973)
 Post Impact (Christoph Schrewe, 2004)
 Power Rangers (Mighty Morphin' Power Rangers, série télévisée de John Blizek, David Blyth, Vickie Bronaugh et Adrian Carr, 1993)
 Predator (John McTiernan 1987, Stephen Hopkins 1990)
 Prédictions (Knowing) (Alex Proyas d'après l'histoire de Ryne Douglas Pearson)
 Les Premiers Hommes dans la Lune (First Men in the Moon, Nathan Juran, 1964)
 Le Prestige (Christopher Nolan 2006, d'après le roman de Christopher Priest)
 Project A-ko (manga Katsuhiko Nishijima, 1986)
 Prisonnière des Martiens (Chikyu Boeigubn / The Mysterians, Ishirō Honda, 1957)
 Prisonniers du temps (Richard Donner, 2004)
 Prometheus (Ridley Scott, 2012)
 Prix du danger, le (Yves Boisset, 1983, d'après la nouvelle The Prize of Peril de Robert Sheckley)
 Pitch Black (David Twohy 2000)
 Postman (1997)
 Psi Factor, chroniques du paranormal (série télévisée 1996)
 Próxima (Carlos Atanes, 2008)
 Push (Paul McGuigan 2009)
[Retour au sommaire du haut de page]

 Q 
 Quand la terre s'entrouvrira (Crack in the World, Andrew Marton, 1965)
 Quatrième Dimension, la (The Twilight Zone, série télévisée de Rod Serling, 1959)
 La Cinquième Dimension (The New Twilight Zone 1985)
 La Treizième Dimension (série télévisée The Twilight Zone en 2002)
 Les 4 Fantastiques (Tim Story)
 Les Quatre Fantastiques et le Surfer d'argent (2007)
 Quintet (Robert Altman, 1979)

 R 
 Raptor Island (Stanley Isaacs, téléfilm 2004)
 Real Steel (2011)
 ReGenesis (série télévisée 2004)
 Rencontres du troisième type (Close Encounter of the Third Kind, Steven Spielberg, 1977)
 Replicant (Ringo Lam 2001)
 Rescapés du futur, les (Futureworld, Richard T. Heffron, 1976, suite de Mondwest)
 Retour vers le futur (Back to the Future, Robert Zemeckis, 1985, 1989, 1990)
 Retrograde (Christopher Kulikowski 2004 avec Dolph Lundgren)
 Returner (Takashi Yamazaki, 2002)
 Révolte des Triffides, La (The Day of the Triffids, Steve Sekely, 1963)
 Robinson Crusoé sur Mars (Robinson Crusoe on Mars, Byron Haskin, 1964)
 RoboCop (Paul Verhoeven, 1987)
 Robot Monster 1953 de Phil Tucker
 Robotech (feuilletons télévisés anime rassemblés par Carl Macek autour du feuilleton Macross, 1982)
 Roswell (de Jason Katims, 1999)
 Rocky Horror Picture Show, the (Jim Sharman, 1975)
 Rollerball (Norman Jewison, 1975), Rollerball (John McTiernan, 2002)
 Runaway : L'Évadé du futur (1985)
 Running Man (film) (1982)

[Retour au sommaire du haut de page]

 S 
 S1m0ne (Andrew Niccol, 2002)
 Saturn 3 (Stanley Donen, John Barry, 1980)
 Scanners (David Cronenberg, 1981)
 A Scanner Darkly (Richard Linklater, 2006 d'après Philip K. Dick)
 Secret des Sélénites, le (feuilleton télévisé animé de Jean Image, 1983)
 Serenity, (Joss Whedon, 2005)
 Sentinelles de l'air, les (Thunderbirds, série télévisée, marionnettes, Brian Burgess, David Elliott, David Lane, Alan Pattillo, Desmond Saunders, 1964)
 Sexmission (Seksmisja) (1984) de Juliusz Machulski
 Shockwave, (A.I. Assault, tv Jim Wynorski, 2006)
 Simple mortel, (Pierre Jolivet, 1991)
 Signes, (M. Night Shyamalan, 2002)
 Le Sixième Sens (1972)
 Skyline (2011)
 Sleepwalkers : Chasseurs de rêves, (série télévisée, David S. Goyer et Stephen Kronish, 1997)
 Sliders : Les Mondes parallèles, (série télévisée, Tracy Tormé et Robert K. Weiss, 1995)
 Slipstream (David van Eyssen 2005 film)
 La Société, (Michel Kammoun, 2004)
 Sœurs de glace (Decoys de Matthew Hastings 2004)
 Solaris (Andreï Tarkovski 1972)
 Solaris, (Steven Soderbergh 2002)
 Soleil vert (Soylent Green, Richard Fleischer, 1973)
 Les soucoupes volantes attaquent (Fred F. Sears, 1956)
 Soupe aux choux, la (Jean Girault, 1981, d'après un roman de René Fallet)
 Un coup de tonnerre (Peter Hyams 2005)
 Splice (Vincenzo Natali, 2009)
 Smallville (série télévisée)
 Space Cowboys (Clint Eastwood, 2000)
 Space Patrol, (1950 avec Ed Kemmer & Lyn Osborn)
 Space Island One (série télévisée) 1998 d'Andrew MacLear
 Speed Racer (des Wachowski 2008 d'après le manga)
 Space Truckers 1997 de Stuart Gordon
 The Spirit (Frank Miller, 2008 d'après Will Eisner)
 Space ninja : Swords of the space ark (téléfilm, Bunker Jenkins, Minoru Yamada, 1981)
 Spectreman (Supekutoruman, série télévisée de Yasuharu Hasebe, Higuchi Higuchi, Kôichi Ishiguro, Kanji Otsuka, Takeo Sakai et Keinnosuke Tsuchiya, 1971)
 Spider-Man (Sam Raimi, d'après le comics))
 S.S. Doomtrooper (tv de David Flores 2006)
 Stalker (Andreï Tarkovski, 1979)
 Star Cruiser (Nydenion) (2012)
 Star Crystal (Lance Lindsay, 1986)
 Starfighter (The Last Starfighter Nick Castle, 1984)
 Stargate, la porte des étoiles (Stargate, Roland Emmerich, 1994)
 Stargate SG-1 (série télévisée de Brad Wright et Jonathan Glassner, 1997)
 Stargate Atlantis (série télévisée dérivée de Stargate SG-1, créée par Brad Wright et Robert C. Cooper, 2004)
 Stargate : L'Arche de vérité (Vidéofilm de Robert C. Cooper, 2008)
 Stargate : Continuum (Vidéofilm de Martin Wood, 2008)
 Stargate Universe (série télévisée de Brad Wright et Robert C. Cooper, 2009)
 Starman (film de John Carpenter,3 juillet 1985)
 Star Trek (série télévisée et films, créé par Gene Roddenberry 1965) et ses séries dérivées :
 Star Trek : La Nouvelle Génération Star Trek: Voyager Star Trek: Deep Space Nine Star Trek: Enterprise Starship Troopers (Paul Verhoeven, 1997, d'après le roman de Robert A. Heinlein)
 Star Wars (George Lucas, 1977)
 Star Wars: The Clone Wars (2008)
 Steamboy (anime de Katsuhiro Otomo 2004)
 Stingray Sam (Cory McAbee 2009)
 Strange Days (Kathryn Bigelow, 1995)
 Strange World (série télévisée 1999)
 Un coup de tonnerre (Peter Hyams, 2005 d'après Ray Bradbury)
 Sunshine (Danny Boyle)
 Super Jaimie (The Bionic Woman, série télévisée avec Lindsay Wagner, 1976)
 Superboy 1990
 Superman de Richard Donner, 1978 d'après le comics)
 Superman Returns
 Supernova de Walter Hill
 Supernova par John Harrison (avec Luke Perry, Tia Carrere, 2005)
 Surface (avec Lake Bell, 2005)
 Les Survivants de l'infini (This Island Earth, 1955 de Joseph M. Newman d'après le roman de Raymond F. Jones).
 Survivors (série télévisée britannique, 1975 de Terry Nation)
 Survivors (série télévisée Britannique, remake de la précédente, 2008)
[Retour au sommaire du haut de page]

 T 
 Taken (série télévisée, produite par Steven Spielberg)
 Tank Girl (film) (film, 1995)
 TekWar (série télévisée, 1994)
 Terminator et ses reprises (James Cameron 1984, 1991, Jonathan Mostow 2003)
 Terminator : Les Chroniques de Sarah Connor Terreur extraterrestre (Greydon Clark, 1980, Without Warning ou Alien Warning)
 Teknolust (Lynn Hershman Leeson, 2002)
 Tetsuo (Shinya Tsukamoto, 1988)
 Tetsuo II: Body Hammer, (1992)
 Texhnolyze (manga 2003)
 The One (James Wong)
 The Thing (John Carpenter, 1982)
 THX 1138 (George Lucas, 1971)
 Thunderbirds (Jonathan Frakes)
 Timecop (film, 1994) de Peter Hyams avec Jean-Claude Van Damme, la série télévisée (1997) de Peter Hyams avec Ted King
 Timecrimes (film, 2007) de Nacho Vigalondo
 Timecrimes (film, 2011) de David Cronenberg il s'agit du remake du film de 2007, réalisé par Nacho Vigalondo
 Time Out (film) (2011)
 Timerider (Timerider: The Adventure of Lyle Swann, William Dear, 1982)
 Timescape, David Twohy (1992)
 Titan A.E. (Don Bluth, Gary Goldman, Art Vitello, 2000)
 Trancers 6 (2002 de Jay Woelfel)
 Toy Story (John Lasseter, 1995)
 Les Tommyknockers Les Tortues ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles, films et série télévisée animée d'après le comics de Kevin Eastman et Peter Laird)
 Torchwood (série télévisée 2008)
 Total Recall (Paul Verhoeven d'après une nouvelle de Philip K. Dick, 1990)
 Total Recall 2070 (série télévisée, 1999)
 Transmorphers 2007 de Leigh Slawner
 Le Travail du furet (Bruno Gantillon, film sorti en 1994)
 Trésor des îles Chiennes, le (F.J. Ossang, 1990)
 Transformers du comics Transformers (Michael Bay, 2007)
 Transformers 2 : La Revanche 2009 de Michael Bay
 Transmutations 1988 (Hell Comes to Frogtown) de Donald G. Jackson
 Tron (Steven Lisberger, 1982)
 Tron Legacy (2010 de Joseph Kosinski)
 Trou noir, le (The Black Hole, Gary Nelson, 1979)
 Tru Calling : Compte à rebours (série 2003)
 Twilight, chapitre I : Fascination (2008), Twilight, chapitre II : Tentation (2009), Twilight, chapitre III : Hésitation)
 Tykho Moon (Enki Bilal, 1996)
[Retour au sommaire du haut de page]

 U 
 Ultimate Game (Gamer) (Mark Neveldine, 2009)
 Ulysse 31 (série télévisée animée de Bernard Deyriès, Kyosuke Mikuriya, Tadao Nagahama, Kazuo Terada, 1981).
 The Ugly Swans (Gadkie lebedi) film russe 2006 de Konstantin Lopouchanski
 Ultraviolet (2006 de Kurt Wimmer)
 Underdog (Frederik Du Chau)
 Unidentified (Rich Christiano, 2006)
[Retour au sommaire du haut de page]

 V 
 V : les Visiteurs (série télévisée, 1983, de Kenneth Johnson)
 V (2009) (série télévisée, 2009, de Scott Peters)
 V pour Vendetta (James McTeigue, 2006 d'après le comic)
 Vanilla Sky (Cameron Crowe, 2001)
 Venus Wars (anime de Yoshikazu Yasuhiko)
 Vexille (anime de Fumihiko Sori)
 Vidéodrome (David Cronenberg, 1983)
 Village des damnés, le (Village of the damned Wolf Rilla 1960, John Carpenter 1995)
 Le Visiteur (1997) de Roland Emmerich avec John Corbett.
 Volte-face (Face Off, John Woo, 2001)
 Le Voyage de Chihiro (manga Hayao Miyazaki, 2001)
 Voyage au fond des mers (Voyage to the Bottom of the Sea), série télévisée
 Le Voyage dans la Lune (Georges Méliès, 1902)
 Voyage fantastique, le (The Fantastic Voyage, Richard Fleischer, 1965)
[Retour au sommaire du haut de page]

 W 
 WALL•E (animation d'Andrew Stanton 2008)
 Warehouse 13 (série télévisée)
 Watchmen : Les Gardiens (film) (Zack Snyder)
 Waterworld (1995)
 Webs, La Reine des prédateurs téléfilm 2003
 Wild Wild West (Les Mystères de l'Ouest, série télévisée, 1965, film Barry Sonnenfeld 1999).
 Wing Commander Witchblade (2001 inspiré du comic)
 Wonder Woman (série télévisée) (1975).
 Wonder Woman (anime 2009)
 Wonderful Days (anime 2003)
 Wyvern (Steven R. Monroe, 2009)
[Retour au sommaire du haut de page]

 X 
 X-Files, aux frontières du réel (The X-Files, série télévisée)
 The X Files, le film (1998)
 X-Files : Régénération (2008)
 X-Men (Bryan Singer, 2001)
 X-Men 2 X-Men : L'Affrontement final X-Men Origins: Wolverine X-Men : Le Commencement X-Men: Evolution X-Or — Shérif de l'espace (Space Sheriff Gavan, Uchû Keiji Gavan, série télévisée, 1983)
 Xtro (Harry Bromley Davenport, 1983)
[Retour au sommaire du haut de page]

 Y 

[Retour au sommaire du haut de page]

 Z 
 Zardoz (John Boorman, 1973)
 Zathura : Une aventure spatiale (Jon Favreau, 2005)
 Zone Troopers, (par Danny Bilson en 1986)
 Les Zintrus'' 2009 de John Schultz
[Retour au sommaire du haut de page]

Voir aussi 
 Liste des séries télévisées de science-fiction
 Voyage dans le temps au cinéma
 Extraterrestre au cinéma
 Manga de science-fiction
 Liste chronologique des shoot them up
 Mecha

Films

Science fiction
Films

af:Lys van wetenskapsfiksiefilms
fi:Luettelo scifi-elokuvista